O Campeonato Brasileiro de Futebol de 1965, originalmente denominado Taça Brasil pela CBD, foi a sétima edição do Campeonato Brasileiro. A partir dessa edição, o campeão brasileiro e o vice seriam os dois representantes do Brasil na Taça Libertadores da América, entretanto a CBD em protesto contra a CONMEBOL decidiu não enviar nenhum representante brasileiro para a Libertadores de 1966, por entender que a competição havia sido descaracterizada pela inclusão dos vice-campeões nacionais. O Santos sagrou-se campeão pela quinta vez consecutiva, após vencer os dois jogos da final contra o Vasco da Gama.

Esta edição contou com a participação de vinte e dois clubes. Até a edição anterior, o representante do então Estado da Guanabara (atual município do Rio de Janeiro), era definido pelo Campeonato Carioca, mas com a criação da Taça Guanabara, em 1965, a nova competição passou a definir o representante desse estado para disputar o certame. Devido o Santos ter classificado-se para a disputa desta edição por ser o então atual campeão brasileiro e, como a equipe também conquistou o Campeonato Paulista de 1964, o Palmeiras, vice-campeão paulista, acabou ficando com a vaga destinada ao clube campeão do Estado de São Paulo. Os campeões dos estados de São Paulo e da Guanabara já entravam na fase final.

Apesar de sua importância, e de seu vencedor ser considerado o campeão brasileiro já na época de sua disputa, somente em 2010 que o torneio foi reconhecido oficialmente pela CBF como o Campeonato Brasileiro de Futebol de 1965.

Participantes

Zona Norte 

 Campeão do Norte-Nordeste

Zona Sul 

 Campeão do Centro-Sul

Fase final

A decisão

Premiação

Artilharia
Bita (Náutico), 9 gols
Alcindo (Grêmio), 8 gols

Classificação final 

Campeonato Brasileiro de Futebol - Série A
Futebol de 1965 no Brasil